Covenant est un mot anglais (emprunté au français) signifiant convention. Comme en français, il a le sens de serment, accord, alliance, etc. et celui d'assemblée. Le mot est notamment utilisé pour désigner plusieurs épisodes historiques.

Histoire 
 Covenantaires ou Covenants, les disciples d'un mouvement religieux ; ils tirent leur nom des accords nommés :
  (1638), un traité visant à préserver la Réforme de toute innovation issue de la couronne britannique 
  (1643), un traité d'alliance entre les covenantaires d'Écosse et le Parlement d'Angleterre lors de la guerre civile
  Covenant d'Ulster (1912), une vaste pétition contre le Home Rule (autonomie) de l'Irlande

Musique

Groupe 

 , groupe de EBM-future pop-synthpop suédois

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , troisième album studio du groupe de death metal  sorti le  ;
 , album du groupe  sorti le .

Fiction 
 L'Alliance Covenante est une coalition extraterrestre et le principal antagoniste dans l'univers Halo
 Shadow Hearts: Covenant, un jeu vidéo de rôle sorti en 2005 sur PlayStation 2
 Alien: Covenant, un film américain de Ridley Scott sorti en 2017
 The Covenant, film de Guy Ritchie prévu en 2023.

Économie 
 Covenant bancaire, une clause d'un contrat de prêt qui en cas de non-respect des objectifs peut entraîner le remboursement anticipé du prêt

Religion 

 Covenant, une alliance formelle ou entente conclue par Dieu avec une communauté religieuse en particulier ou à l'humanité tout entière